Libertas significa «libertad» en latín.

Puede referirse asimismo a la diosa romana Libertas, diosa de la libertad y personificación de la libertas política que distinguía a los hombres libres de los esclavos.

También puede referirse a alguna de las siguientes organizaciones asociadas con Declan Ganley:
 Libertas Institute Limited, un grupo de presión;
 Libertas.eu, un partido político pan-europeo. Dentro de él, se pueden considerar las siguientes ramas nacionales del partido:
Libertas Alemania
Libertas Chequia
Libertas Eslovaquia
Libertas España
Libertas Estonia
Libertas Francia
Libertas Grecia
Libertas Irlanda
Libertas Italia
Libertas Letonia
Libertas Lituania
Libertas Malta
Libertas Países Bajos
Libertas Polonia
Libertas Portugal
Libertas Reino Unido
Libertas Suecia

Finalmente, también puede referirse a:
A.C. Libertas, un club de fútbol sanmarinense.
Libertas, el lema y un antiguo símbolo de la República de Ragusa (actual Dubrovnik).
Libertas Academica, una editorial especializada en biología y medicina clínica.
Libertas Acate-Modica, un club de fútbol italiano de Modica (Sicilia).
Libertas, una película croata de 2006 dirigida por Veljko Bulajić.
Festival de Cine Libertas, un festival de cine anual que se celebra en Dubrovnik (Croacia).
Libertas Frisonica, la ausencia de feudalismo y servidumbre en Frisia (Friesland y Groningen).
Libertas Livorno, un equipo de baloncesto italiano de Livorno.
Libertas, un monumento que conmemora la Guerra de la Independencia de Estonia.
Libertas quæ sera tamen, el lema inscrito en la bandera de Minas Gerais (Brasil).
Mahlamba Ndlopfu, anteriormente llamada Libertas, la casa del Presidente de Sudáfrica, ubicada en Pretoria.
Libertas præstantissimum, una encíclica del papa León XIII sobre el significado cristiano de la libertad entendida desde el punto de vista filosófico.
Libertas ecclesiae, la noción de emancipación de la autoridad eclesiástica en relación con el poder temporal, que guio el movimiento de la Reforma que comenzó en el siglo XI.